La saison 2007-2008 du Championnat d'Algérie de basket-ball est la  de la compétition.

Histoire

Clubs participants

Participants 2007-2008 
 NA Hussein Dey
 CRM Birkhadem
 AS PTT Alger
 USMM Hadjout
 WA Boufarik
 GS Pétroliers
 NB Staoueli
 Olympique Batna
 CRB Dar Beida
 WB Aïn-Bénian
 CRB Temouchent
 AU Annaba
 JSB M'Sila
 NA Rouiba

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Classement de la saison régulière 

|

|}

Matches de la saison régulière

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
  Forum Algérien de basket-ball

Notes et références 

2007-2008
Algérie M1
Sport en Algérie en 2007
Sport en Algérie en 2008